Ignacy Jaworowski (1924-2004) – hodowca koni
 Jan Jaworowski (1920-1944) – podharcmistrz
 Jan Jaworowski (1928-2013) – polsko-amerykański matematyk
 Jerzy Jaworowski (1919-1975) – grafik
 Krzysztof Jaworowski (ur. 1937) – geolog
 Leon Ludwik Jaworowski (1764-1833) – unicki biskup włodzimierski, biskup pomocniczy brzeski
 Mariusz Arno Jaworowski (?) – polski tłumacz i producent
 Rajmund Jaworowski (1885-1941) – działacz PPS
 Ryszard Jaworowski (1896-1968) – podpułkownik
 Zbigniew Jaworowski (1927-2011) – lekarz